Gatsby – panino sudafricano
 Gatsby Charitable Foundation – associazione di volontariato britannica
 Jay Gatsby – personaggio del romanzo Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald

Pagine correlate 
 Gadsby
 Il grande Gatsby (disambigua)
 The Great Gatsby